

Botanica
 Sakura (Prunus serrulata) – specie di ciliegio giapponese

Geografia
 Sakura  – città giapponese nella prefettura di Chiba
 Sakura  – città giapponese nella prefettura di Tochigi
 Sakura-ku  – distretto della città giapponese di Saitama
 Sakura-hommachi – stazione della metropolitana di Nagoya
 Stazione di Keisei Sakura – stazione ferroviaria delle città giapponese Sakura

Manga e anime
 Card Captor Sakura – manga delle CLAMP e anime andato in onda su Italia 1
 La spada incantata di Sakura – manga di Arina Tanemura
 Sakura Quest – anime di Alexandre S. D. Celibidache
 Sakura Mail – manga e anime di U-Jin
 Sakura-sō no pet na kanojo – light novel, manga e anime di Hajime Kamoshida
 Sakura Trick – manga e anime di Tachi

Persone
 Sakura – musicista giapponese
 Anri Sakura – modella e gravure idol giapponese
 Ayane Sakura – doppiatrice giapponese
 Emi Sakura – ring name di Emi Motokawa, wrestler giapponese
 Nichole Sakura O'Connor – conosciuta con lo pseudonimo di Nichole Bloom, attrice e modella statunitense
 Sakura Miyawaki – idol giapponese
 Sakura Noshitani – ginnasta giapponese
 Sakura Tange – doppiatrice e cantante giapponese

Personaggi immaginari
 Nina Sakura – personaggio del manga e anime Streghe per amore
 Sakura Haruno  – personaggio di Naruto
 Sakura Kasugano – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
 Sakura Kinomoto – personaggio di Card Captor Sakura
 Sakura Matō – personaggio di Fate/stay night e Carnival Phantasm
 Sakura Shinguji – personaggio di Sakura Wars
 Sakura – personaggio di Lamù
 Sakura – personaggio di Pokémon
 Sakura – personaggio di Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE
 Futaba Sakura – personaggio di Persona 5
 Sōjirō Sakura – personaggio di Persona 5

Musica
 Sakura – album di Susumu Yokota del 2000
 Sakura – singolo dei Capsule del 2001
 Sakura – singolo dei Dazzle Vision del 2011
 Sakura – singolo dei Mastercastle del 2011
 Sakura – singolo dei Da Pump del 2019

Altro 
 Sakura – nome proprio di persona giapponese femminile
 Sakura – cacciatorpediniere della marina militare giapponese
 Sakura – automobile prodotta dalla giapponese Nissan